Герман Алексеевич Барановский (15 августа 1926, Каменец-Подольский — 16.03.2007) — советский специалист в области радиосвязи, кандидат технических наук (1980), лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился в семье агронома. В 1933 году семья переехала в Житомир. Учился в средней школе в Житомире. С сентября 1941 года продолжал обучение в поселке Башанта Калмыцкой АССР, куда эвакуировалась семья Барановских. После окончания девятого класса работал на разных работах в сельском хозяйстве. Из-за оккупации немцами посёлка школу не окончил.

После оккупации ушел добровольцем в армию в марте 1943 года. На фронте был тяжело ранен и в январе 1944 года вернулся к матери, которая работала в Башанте. Сразу приступил к работе в местном районном комитете комсомола инструктором.

Летом в 1944 году сдал экзамены за среднюю школу экстерном и в сентябре поступил в Московский институт инженеров связи, который окончил летом 1949 года.

Работал в Московском научно-исследовательском институте № 885 (ныне Научно-исследовательский институт приборов). Начинал техником, в 1948 году стал начальником лаборатории.

Далее работал на заводе № 285 (ныне Харьковский приборостроительный завод имени Тараса Шевченко). С 1956 года был на этом заводе главным конструктором.

С 1959 года начальник комплекса — главный конструктор Харьковского особого конструкторского бюро № 692 (ныне ОАО «ХАРТРОН»).

С 1968 года директор Украинского филиала Научно-исследовательского института измерительной техники (ныне АО «НИИ измерительной техники», Харьков).

С 1986 года — ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института радиотехнических измерений (НИИРИ).

С 2003 г. на пенсии.

Умер 16 марта 2007 года. Похоронен в Харькове.

Научная деятельность 
Направления научной деятельности Барановского: разработка, производство, внедрение систем радиотехнического управления и траектории измерений полета во время летных испытаний баллистических и крылатых ракет.

С 1948 года — участник разработки радиомаяков и систем полного радиоуправления для баллистических ракет дальностью полета от 600 до 7000 км.

Все научные труды засекречены.

Автор воспоминаний «Перейдена нива» (Харьков, 2001).

Автор публикаций в периодике по истории отечественной ракетной техники.

Премии, награды, звания 
1983 — Государственная премия СССР в области науки и техники за создание специальной радиосистемы (в составе авторского коллектива).

Государственные награды СССР за производственные достижения и участие в войне — пять орденов, медаль «За отвагу» и другие медали.

Почетные звания: почетный радист СССР, ветеран космической отрасли Украины.

Литература 
 Лапідус Б. Г. Барановський Герман Олексійович // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Редкол. І. М. Дзюба (співголова) , А. І. Жуковський (співголова) (та ін.). — К. : [б. в.], 2003. — Т. 2 : Б — Біо. — 872 с. — 10 000 прим.  — С. 232.
 Барановский Г. А. История развития НИИРИ. — Харьков, 1991.
 50 лет впереди своего века (1946—1996). — Москва, 1998.
 Черток Б. Е. Ракеты и люди. — Москва, 1999.

Ссылки 
 Біографічна довідка Барановського Германа Олексійовича 
 Герман Барановський.  Перейдена нива 
 Барановський Г. О. Мої зустрічі з С. П. Корольовим // Університети. — 2007. — № 3.
 Щит і меч Вітчизни // Демократична Україна 

Родившиеся 15 августа
Родившиеся в 1926 году
Персоналии:Харьков
Умершие в 2007 году
Родившиеся в Каменце-Подольском
Лауреаты Государственной премии СССР